Philippe Dubois (v. 1575-1610), compositeur franco-flamand ;
 Philippe Dubois (1862-1918), journaliste français ;
 Philippe Dubois (1951-), joueur de bowling français ;
 Philippe J. Dubois (1955-), ornithologue français ;
 Philippe Dubois (1965-),  chimiste belge.